Ignatius Kegler – gesuita, astronomo e missionario tedesco 
 5005 Kegler – asteroide della fascia principale
 AS-10 "Kegler" – missile aria superficie